Сухопутные войска Пакистана (, ) — старейшая и наиболее многочисленная часть Вооружённых сил Пакистана, которая отвечает за проведение наземных военных операций.

Сухопутные войска Пакистана возникли после раздела Индии в 1947 году, когда Пакистан получил независимость. В настоящее время войска возглавляет генерал Асим Мунир. Сухопутные войска комплектуются на профессиональной основе. Численность порядка 550 000 человек. Пакистанская конституция содержит положение о воинской обязанности, но это положение никогда не применялось.

Структура

Состав 
 2 бронетанковые дивизии
 2 механизированные дивизии
 19 пехотных и лёгких пехотных дивизий
 2 артиллерийские дивизии с ядерными ракетами
 7 отдельных бронетанковых бригад
 6 отдельных механизированных бригад
 9 артиллерийских бригад
 7 инженерных бригад

Типы воинских формирований 
 Корпус: пакистанский армейский корпус состоит из двух и более дивизий. Им командует генерал-лейтенант. В настоящее время пакистанская армия имеет 9 армейских корпусов. Корпусной комплект частей и соединений состоит из бригады (группы) связи, инженерно-сапёрной, артиллерийской и бригады ПВО. в некоторых корпусах отсутствуют инженерно-сапёрная либо артиллерийская бригады. Некоторые корпуса имеют вертолётные эскадрильи.
 Дивизия: каждая дивизия находится под командованием генерал-майора, и включает в себя три бригады. Пехота, артиллерия, инженеры и подразделения связи идут в дополнение к подразделениям обеспечения, с целью обеспечить независимую деятельность. За исключением дивизий, действующих в горах, все дивизии имеют по крайней мере одну бронетанковую часть, некоторые из них даже более — в зависимости от их рода деятельности. Пехотная дивизия — самая крупная по численности. В дивизию, как правило, входят три пехотные бригады. Всего в Сухопутных войсках Пакистана есть 19 пехотных дивизий, две бронетанковые дивизии и 1 артиллерийская дивизия.
 Бригада: бригада находится под командованием бригадного генерала и состоит из 3-х или более батальонов и различных подразделений. Отдельная бригада состоит из артиллерийских, пехотных, механизированных подразделений и подразделений материально-технического обеспечения поддержки деятельности. Такая бригада является частью дивизии и находится под непосредственным командованием корпуса.
 Полк: полком командует полковник. Однако в пакистанской армии нет действующего полевого оперативного полка, за исключением учебных полков. Боевой порядок пакистанской армии состоит из батальонов под командованием подполковника и бригад под командованием бригадира. Таким образом, полные полковники не выполняют командные назначения в пакистанской армии, за исключением учебных командований, штатных назначений, заместителя командира бригады или нескольких команд административных учреждений.
 Батальон: батальон насчитывает около 600—900 солдат, и им командует подполковник. Это число варьируется в зависимости от типа подразделений батальона. Батальон состоит либо из трех батарей (артиллерийских или противовоздушных — обычно называемых Папа, Квебек, Ромео и штабная батарея), либо из четырех рот (пехотных — обычно называемых Альфа, Браво, Чарли и Дельта), либо из трех эскадронов (бронетанковых). Каждым из этих подразделений командует майор и состоит из других подразделений, называемых секциями (которые далее делятся на взводы и отделения).
 Рота: возглавляемая майором/капитаном, рота состоит примерно из 120—150 солдат.
 Взвод: промежуточное звено между ротой и секцией, взвод возглавляет лейтенант или, в зависимости от наличия офицеров, младший офицер в звании субедар или наиб-субедар. Его общая численность составляет около 30—36 военнослужащих.
 Секция: самое маленькое военное подразделение численностью около 9—13 человек. Командует унтер-офицер или младший офицер в звании субедар-майора, в зависимости от условий работы секции.

Рода войск 
 Пехота:
 Пенджабский полк
 Азад-кашмирский полк
 Полк пограничных войск
 Северный лёгкий пехотный полк
 Синдхский полк
 Белуджский полк
 Бронетанковый корпус
 Артиллерийский корпус
 Корпус противовоздушной обороны
 Корпус армейской авиации
 Корпус инженеров
 Корпус инженеров-электриков и механиков
 Артиллерийско-технический корпус
 Корпус связи
 Медицинский корпус

Дислокация

Командование стратегических сил 
Командование стратегических сил Сухопутных войск Пакистана () занимается управлением ядерных ракет наземного базирования.

Командование стратегических сил СВ включает в себя 21-ю (г. Пано Экил (Pano Aqil)) и 22-ю артиллерийские дивизии (г. Саргодха). Дивизии вооружены шахтными баллистическими ракетами малой и средней дальности «Гаури», «Газнави», «Шахин» и ПГРК малой дальности «Абдали».

Список командующих сухопутными войсками с момента создания Пакистана

Вооружение и военная техника

Примечания

Литература

Ссылки 

Официальные сайты:
 Официальный сайт Сухопутных войск Пакистана
 Официальный сайт ISPR
 Официальный сайт IDEAS 

Еще сайты о Сухопутных войсках Пакистана:
 Вооруженные силы Пакистана
 ГлобалСекьюрити
 defence.pk — Оборона Пакистана

Вооружённые силы Пакистана
Сухопутные войска по странам